Chiffre (franz. chiffre über mittellat. Cifra von arab. sifr = Null) steht für:

 eine Ziffer, siehe Zahlzeichen
 ein Zeichen einer Geheimschrift, siehe Kryptographie
 ein durch Verschlüsselung erzeugter Geheimtext
 Chiffre (Kommunikation), ein Zeichencode, der häufig in Immobilien-, Stellen- und Partneranzeigen genutzt wird
 Chiffre (Literatur), eine Stilfigur in der Literatur
 Chiffre (1966), ein polnischer Film von Wojciech Has
 bei Karl Jaspers Denkerlebnisse, die dem Menschen materiell nicht Erfassbares vermitteln

Chiffre ist der Familienname von
 Yvan Chiffre (1936–2016), französischer Stuntman und Filmregisseur

und steht für 
 Le Chiffre, den Gegenspieler von James Bond in Casino Royale (Roman)

Siehe auch: